Northwick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Northwick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Northwick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire